Józef Bernstein (1798–1853) – polski lekarz narodowości żydowskiej
 Józef Bernstein (1904–1966) – polski i radziecki działacz komunistyczny